Die Abkürzung AVL steht für:
 Adelson-Velsky und Landis, die Erfinder der Datenstruktur AVL-Baum
 Aktionsbündnis Vereinigte Linke, eine Listenvereinigung zur DDR-Volkskammerwahl 1990
 Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
 AVL List, (Anstalt für Verbrennungskraftmaschinen List) österreichisches Unternehmen für die Entwicklung von Antriebssystemen und Prüftechnik
 Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg; siehe Heide-Express
 Asheville Regional Airport (USA), internationaler IATA-Flughafencode
 Austrian Volley League
 Autobus de la Ville de Luxembourg, siehe auch Liste der städtischen Buslinien in Luxemburg
 Automatic Vehicle Location, englische Bezeichnung für Rechnergestütztes Betriebsleitsystem
 Automatic Volume Leveller, die automatische Lautstärkeregelung z. B. bei Fernsehern, Radios oder CD-Playern

aVL steht für:
 augmented Voltage Left, eine Ableitung im Elektrokardiogramm

AVL